Villingili kan syfta på:

Geografi

Maldiverna 

 Vilingili, ö. Gaafu Alif atoll, 
 Villingili (Malé), ö,